Орлеанский собор — во французском городе Орлеане.

 Орлеанский собор (Сент-Круа; ) — кафедральный собор.
  — во Франкском государстве шесть епископальных сходов в период 511—621 годов и во Франции три собрания периода XI, XV и XVI веков:
 Орлеанский собор (511) ()
 Орлеанский собор (533) — запретил браки между евреями и христианами;
 Орлеанский собор (538) — запретил христианам прибегать в судопроизводстве к евреям, даже в качестве свидетелей; евреям было запрещено публично показываться в течение четырёх дней, начиная с четверга кануна христианской пасхи;
 Орлеанский собор (541) — подтвердил все изданные ранее против евреев постановления; решил, что отныне раб, бежавший из еврейского дома, не должен быть возвращён еврею, если внесёт определённую сумму денег за свою свободу;
 Орлеанский собор (549) ()
 Орлеанский собор (621)
 Орлеанский собор (1020)
 Орлеанский собор (1478)
 Орлеанский собор (1510)

См. также 
 Орлеанский процесс 1022 года — после шести столетий неприменения в христианстве возобновил казнь инаковерующих сожжением.

Примечания